Каоци () — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Каоцах проживало 797 человек.

География 
Каоци расположено в 10 километрах от общинного центра Србаца. Каоци находится у подножия горы Мотайица и у реки Сава.

История 
Ранее деревня была расположена в 4—5 километрах от нынешнего месторасположения — прямо у горы Мотайица.

Экономика 
Население занято в сельском хозяйстве, Каоци богато садами.

Знаменитые уроженцы 
 Станко Богосавац — сербский партизан антитурецкой борьбы
 Джуро Давидович — священник Сербской православной церкви

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской